Live It Up kan syfta på:

 Live It Up! (film) – en brittisk film från 1963

Musik

Albums 
 Live It Up (album av Crosby, Stills & Nash), 1990
 Live It Up (album av David Johansen), 1982
 Live It Up (album av The Isley Brothers), eller titelspåret (se nedan), 1974
 Live It Up! (album av Johnny Mathis), 1962
 Live It Up (album av Lee DeWyze), 2010

Låtar 
 Live It Up (The Isley Brothers-låt), 1974
 Live It Up (Jennifer Lopez-låt), 2013
 Live It Up (Tulisa Contostavlos-låt), 2012
 Live It Up (Yüksek Sadakat-låt), 2011
 Live It Up (Bill Haley & His Comets-låt) av Bill Haley & His Comets
 Live It Up (Blondie-låt) av Blondie från Autoamerican
 Live It Up (Heinz-låt) av Heinz Burt
 Live It Up (Mental As Anything-låt) av Mental As Anything
 Live It Up (REO Speedwagon-låt) av REO Speedwagon från The Earth, a Small Man, His Dog and a Chicken
 Live It Up (Sheryl Crow-låt) av Sheryl Crow från Wildflower
 Live It Up (Ted Nugent-låt) av Ted Nugent från Cat Scratch Fever